

Sigle 

 Stoicorum Veterum Fragmenta, raccolta di frammenti dei pensatori stoici, di Hans von Arnim
 Serial Vector Format

Codici 
 SVF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Savè (Benin)